Riders of the Purple Sage peut désigner :

Littérature 
 , roman américain de Zane Grey publié en 1912 par Harper & Brothers ;

Cinéma 

 Riders of the Purple Sage, film muet américain réalisé par Frank Lloyd, avec William Farnum,  et William Scott, sorti en 1918 ;
 Tom le vengeur, titre francophone du film américain Riders of the Purple Sage réalisé par Lynn Reynolds, avec Tom Mix et Mabel Ballin, sorti en 1925 ;
  réalisé par Hamilton MacFadden, avec George O'Brien et Marguerite Churchill, sorti en 1931 ; 
   réalisé par James Tinling, avec George Montgomery et Mary Howard, sorti en 1941 ;

Télévision 
  téléfilm américain réalisé par Charles Haid, avec Ed Harris et Amy Madigan, diffusé en 1996.